Korres Engineering is een Griekse autofabrikant opgericht in 2002.

Het bedrijf produceert verschillende soorten voertuigen en de motoren worden aangedreven door Chevrolet.

Producten
 Korres P1
 Korres P2
 Korres P3
 Korres P4
 Korres D3

Grieks bedrijf
Autofabrikant